Der Begriff Präferenztheorie  wird in vielen Zusammenhängen / Kontexten verwendet, zum Beispiel im Rahmen der Nutzentheorie. Er benennt eine Theorie, die Aussagen darüber macht, in welchen Fällen wer etwas (z. B. eine Ware, eine Alternative oder einen Zeitpunkt) präferiert (d. h. etwas den Vorzug gibt).

Beispiele 
 benutzt im Kontext Präferenzordnung, Stochastische Präferenzen, Veränderliche Präferenzen, Binary choice, Multiple choice
 benutzt im Kontext 'Gemeinschaftsgüter' (= Öffentliches Gut, siehe auch Allmende, Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern)
 in der Psychologie
 in der Sprachwissenschaft
 in der Mikroökonomie
 in der experimentellen Wirtschaftsforschung

 in der Wirtschaftsethik (Präferenztheorie nach Peter Ulrich)
 neoklassische Präferenztheorie

Siehe auch 
 Offenbarte Präferenzen (Mikroökonomie)
 Präferenzrelation
 Zeitpräferenz

Fußnoten 

Wissenschaftstheorie